Dal 1986 è professore di chimica organica all'Università di Oldenburg.

Biografia 
Jürgen Martens inizia la sua carriera ad Amburgo con una pratica da tecnico di laboratorio presso la Royal Dutch Shell.  Nel 1973 consegue la laurea in chimica all'Università tecnica di Berlino. Nel 1975 conclude il dottorato, sotto la guida di Klaus Praefcke, suo mentore in quegli anni. Nei due anni successivi al dottorato lavora all'Università di Harvard sotto la guida del premio Nobel Robert Burns Woodward. Dal 1977 al 1986 ricopre diversi ruoli all'interno della Degussa AG (oggi Evonik) nella ricerca, produzione, programmazione aziendale. 
Nel 1986 inizia ad insegnare alla Carl von Ossietzky Universität di Oldenburg (Oldenburg), dove è titolare della cattedra di chimica organica.

Tra i suoi allievi illustri Harald Gröger (professore all'Università di Bielefeld) e Wolfgang Maison (professore all'Università di Amburgo). Al centro della sua attività di ricerca la chimica dei composti eterociclici, in particolare dell'eterociclo Imine, la cromatografia della separazione degli enantiomeri,  la catalisi omogenea e la sintesi enantioselettiva.

Pubblicazioni e brevetti 
Nella sua carriera si contano circa 250 contributi tra pubblicazioni in riviste specializzate e libri ed è titolare o cotitolare di oltre trenta brevetti.

 con Barbara König, Klaus Praefcke, Alexander Schönberg, Helmut Schwarz, Reinhard Zeisberg: Organische Schwefelverbindungen VIII: Bildung von Thiophenen durch Pyrolyse von Dihydrothiopyranen, Reaktionen der Diels-Alder-Addukte aus Thioflurenon und 1,3-Butadienen in der Hitze und unter Elektronenstoß. In: Chemische Berichte. 107, 1974, p. 2931–2937, doi:10.1002/cber.19741070916.
 con G. Heppke, K. Praefcke, H. Simon: Selenolester – eine neue Klasse flüssigkristalliner Verbindungen. In: Angew. Chem. 89, 1977, p. 328–329; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 16, 1977, p. 318–319, doi:10.1002/anie.197703181.
 con Robert Burns Woodward, E. Logusch, K. P. Nambiar, K. Sakan, D. E. Ward, B. W. Au-Yeung, P. Balaram, L. J. Browne, P. J. Card, C. H. Chen, R. B. Chênevert, A. Fliri, K. Frobel, H.-J. Gais, D. G. Garratt, K. Hayakawa, W. Heggie, D. P. Hesson, D. Hoppe, I. Hoppe, J. A. Hyatt, D. Ikeda, P. A. Jacobi, K. S. Kim, Y. Kobuke, K. Kojima, K. Krowicki, V. J. Lee, T. Leutert, S. Malchenko, R. S. Matthews, B. S. Ong, J. B. Press, T. V. Rajan Babu, G. Rousseau, H. M. Sauter, Masaaki Suzuki, K. Tatsuta, L. M. Tolbert, E. A. Truesdale, I. Uchida, Y. Ueda, T. Uyehara, A. T. Vasella, W. C. Vladuchick, P. A. Wade, R. M. Williams, H. N. C. Wong: Asymmetric total synthesis of erythromycin. 1–3. In:  J. Am. Chem. Soc. 103, 1981, p. 3210–3213, doi:10.1021/ja00401a049, 3213–3215, doi:10.1021/ja00401a050, S. 3215–3217, doi:10.1021/ja00401a051.
 con Karl-Heinz Drauz, Axel Kleemann: Induktion von Asymmetrie durch Aminosäuren. In: Angew. Chem. 94, 1982, p. 590–613; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 21, 1982, p. 584–608, doi:10.1002/ange.19820940804.
 con Kurt Günther, Maren Schickedanz: Dünnschichtchromatographische Enantiomerentrennung mittels Ligandenaustausch. In: Angew. Chem. 96, 1984, p. 514–515; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 23, 1984, S. 506, doi:10.1002/ange.19840960724.
 Asymmetric Syntheses with Amino Acids. In: Top. Curr. Chem. / Fortschritte der Chemischen Forschung. 125, 1984, p. 165–246.
 con Kurt Günther, Maren Schickedanz: Thin-Layer Chromatographic Enantiomeric Resolution. In: Naturwissenschaften. 72, 1985, p. 149–150.
 con Sabine Wallbaum: Asymmetric Syntheses with Chiral Oxazaborolidines. In: Tetrahedron: Asymmetry. 3, 1992, p. 1475–1504.
 con Christine Dauelsberg, Willi Behnen, Sabine Wallbaum: Enantioselective catalytic Reductions of achiral Ketones : Synthesis and Application of two Chiral beta-Amino alcohols from (S)-2-Indoline carboxylic acid. In: Tetrahedron : Asymmetry. 3, 1992, p. 347–350.
 con Harald Gröger, Y. Saida, H. Sasai, K. Yamaguchi und Masakatsu Shibasaki: A New and Highly Efficient Asymmetric Route to Cyclic alpha-Amino Phosphonates: The first Catalytic Enantioselective Hydrophosphonylation of Cyclic Imines Catalyzed by Chiral Heterobimetallic Lanthanoid Complexes. In: J. Am. Chem. Soc. 120, 1998, p. 3089–3103, doi:10.1021/ja973872i.
 con I. Schlemminger, Y. Saida, H. Gröger, W. Maison, N. Durot, H. Sasai und M. Shibasaki: Concept of Rigidity: How to Make Enantioselective Hydrophosphonylation of Cyclic Imines Catalyzed by Chiral Heterobimetallic Lanthanoid Complexes almost Perfect. In: J. Org. Chem. 65, 2000, p. 4818–4825, doi:10.1021/jo991882r.
 con R. Bhushan: Amino Acids – Chromatographic Separation and Enantioresolution. HNB Publishing, New York 2010, ISBN 978-0-9728061-3-8, p. 1–322.
 con R. Bhushan, S. Batra: Peptides and Proteins | Thin-Layer (Planar) Chromatography. In: J. Reedijk (Editore): Elsevier Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering. Elsevier, Waltham, MA 2014, doi:10.1016/B978-0-12-409547-2.10988-6.
 con R. Bhushan, S. Batra: Amino Acids: Thin-Layer (Planar) Chromatography. In: J. Reedijk (Hrsg.): Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering. Elsevier, Waltham, MA, 2014, ISBN 978-0-12-409547-2, doi:10.1016/B978-0-12-409547-2.10985-0.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Liste der Publikationen
 Liste der Patente
 Homepage des Arbeitskreises Martens
 Institut für Reine und Angewandte Chemie der Universität Oldenburg